Franconia oder Frankonia steht für:

 die weibliche Symbolgestalt Frankens, siehe Franconia
 die italienische Bezeichnung der Rebsorte Blaufränkisch
 Franconia (Schiff, 1911), britisches Passagierschiff der Cunard Line, im Ersten Weltkrieg von einem deutschen U-Boot versenkt
 Franconia (Schiff, 1923), britisches Passagierschiff der Cunard Line, Truppentransporter im Zweiten Weltkrieg, 1956 abgewrackt
 Fedor Shalyapin, britisches Passagierschiff der Cunard Line, von 1963 bis 1973 als Franconia in Dienst
 Franconia (Schiff, 1972), deutsches Fahrgastschiff 
 Frankonia, Jagdausstatter und Modehändler

Franconia ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Franconia (Arizona)
 Franconia (Minnesota), gemeindefreies Gebiet im Chisago County, Minnesota
 Franconia (New Hampshire), Stadt (Town) im Grafton County, New Hampshire
 Franconia (Ohio), Geisterstadt im Putnam County, Ohio
 Franconia (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Montgomery County, Pennsylvania
 Franconia (Virginia), census-designated place im Fairfax County, Virginia
 Franconia Township (Minnesota)
 Franconia Township (Pennsylvania)

Franconia bezeichnet Korporationen, siehe Franconia (Studentenverbindung).

Siehe auch:

 Franken
 RMS Franconia
 Grube Franconia, ehemalige Eisen-Grube des Bensberger Erzreviers in Köln-Dellbrück